Amerikai Egyesült Államok
 Lexington, település Alabama államban
 Lexington, település Dél-Karolina államban
 Lexington, település Észak-Karolina államban
 Lexington, település Georgia államban
 Lexington, település Illinois államban
 Lexington, település Kentucky államban
 Lexington, település Massachusetts államban
 Lexington, település Mississippi államban
 Lexington, település Missouri államban
 Lexington, település Nebraska államban
 Lexington, település Ohio államban
 Lexington, település Oregon államban
 Lexington, település Tennessee államban
 Lexington, település Virginia államban